Курносовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Курносовка — деревня в Навлинском районе Брянской области.
 Курносовка — деревня в Щигровском районе Курской области.